|}

Die Chemins de Fer de la Basse-Egypte betrieben ein Netz von bis zu sieben Schmalspurbahnen mit einer Spurweite von 1000 mm in der Gegend um Mansurah in Ägypten.

Geschichte 
 
Die Chemins de Fer de la Basse-Egypte wurden am 26. Januar 1896 durch den belgischen Baron Édouard Empain (* 1852; † 1929) als Aktiengesellschaft gegründet. Der Aufsichtsrat war mehrheitlich von Belgiern besetzt: Prinz Hussein Pascha Kamil (Präsident), Riaz Pascha, A. Sinadino, die Brüder Édouard und François Empain, die Brüder G. und Frédéric de La Hault, Gustave Kumps sowie Ernest Urban. § 34

Den Bau der Bahnstrecke leitete der belgische Ingenieur Jean Jadot (* 1862; † 1932). Die Hauptstrecke verband Mansourah am Nil mit Matariya am Manzala-See (gegenüber von Port Said).

Der Umsatz stieg von 26.199 £E im Jahr 1904, über 29.872 £E im Jahr 1905, 32.122 £E im Jahr 1906 auf 36.740 £E im Jahr 1907. Anschließend sank er auf 35.760 £E im Jahr 1908 und auf 35.184 £E im Jahr 1909.

1936 waren die Gesellschaft im Besitz von 22 Lokomotiven, 94 Personen- und 367 Güterwagen.

Einzelnachweise 

Bahngesellschaft (Ägypten)
Gegründet 1896